Яцимирський Андрій Віталійович — викладач, доцент кафедри фізичної хімії  Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.

Освіта, професійна та дослідницька діяльність
 
1997 - 2000: Аспірант. Київський національний університет імені Тараса Шевченка.  Хімічний факультет

1992 - 1997: Спеціаліст. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Фізичний факультет 
   
 
2003: Кандидат хімічних наук  
Дисертаційна робота "Адсорбційно-каталітичні та фізико-хімічні властивості нанесених Pd та Pd-Ag каталізаторів окиснення СО", спеціальність 02.00.04 "фізична хімія".
   

Викладає нормативні курси: Квантова хімія (лекції, семінари); Фізична хімія (семінари, лабораторні роботи), Вища математика (семінари). 
Спецкурси "Вибрані розділи теоретичної хімії" (лекції, спецкурс для магістрів) та "Основи теорії електронного газу в твердому тілі" (лекції, спецкурс для бакалаврів).
   

Вивчає фізико-хімічні та адсорбційно-каталітичні властивості нанесених металів на носіях різної хімічної природи, зокрема стан адсорбованих частинок методом термопрограмованої десорбції. Займається квантово-хімічними розрахунками.

Громадська діяльність  

2017 - до сьогодні: заст. голови Правління Садівниче товариство "Університет 5-1".

1996 - до сьогодні: Всеукраїнська громадська організація "Комітет виборців України".

1995, жовтень - 1997, березень: Голова Правління. Наукове Товариство Студентів та Аспірантів Київського національного університету імені Тараса Шевченка

1993 - 1995: Голова секції Наукового Товариства Студентів та Аспірантів Київського Університету імені Тараса Шевченко на фізичному факультеті

Примітки